Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Qatar ExxonMobil Open 2014 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl pátý nasazený Francouz Richard Gasquet, kterého ve druhém kole vyřadil krajan Gaël Monfils.

Vítězem soutěže dvouhry se stal nejvýše nasazený Španěl Rafael Nadal, který ve finále zdolal francouzského tenistu Gaëla Monfilse po třísetovém průběhu 6–1, 6–7 a 6–2.

V probíhající sezóně si tak první hráč světa Nadal připsal premiérové turnajové vítězství a úhrnem 61. singlový titul kariéry.

Nasazení hráčů 
  'Rafael Nadal (vítěz)
  David Ferrer (2. kolo)
  Andy Murray (2. kolo)
  Tomáš Berdych (1. kolo)
  Richard Gasquet (2. kolo)
  Philipp Kohlschreiber (2. kolo)
  Ernests Gulbis (čtvrtfinále)
  Fernando Verdasco (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Qatar Open
Tenis v Kataru v roce 2014
ATP World Tour 2014